Papachristou ist der Familienname folgender Personen:

 Georgios Papachristou (1883–??), griechischer Leichtathlet 
 Paraskevi Papachristou (* 1989), griechische Dreispringerin und Weitspringerin